Pernambuco steht für:
 Pernambuco, Bundesstaat im Norden Brasiliens
 Pernambuco-Zwergkauz
 Pernambuco (Schiff, 1897)
 Pernambuco (D-30), siehe USS Bradley (FF-1041), ein Kriegsschiff der brasilianischen Marine
 Pernambuco Brasil Open Series, siehe ATP Challenger Recife, 1993–2011 ein Tennisturnier in Recife
 PERNAMBUCO (Codewort), ein Verschlüsselungswort

Personen:
 João Pernambuco (1883–1947), brasilianischer Gitarrist und Komponist

Siehe auch:
 Pernambucano, siehe Juninho Pernambucano, ein brasilianischer Fußballspieler